Y12 ou Y-12 peut faire référence à :
 Harbin Y-12, un avion de transport militaire chinois ;
 Y-12 National Security Complex, un centre de recherche nucléaire américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres